Zmej Gorynytj (på ryska Змей Горыныч) enligt slavisk mytologi en medhjälpare till Baba-Jaga. Zmej Gorynytj uppträdde ibland i gestalt av en orm, ibland som en ormmänniska. Han sades vara ett hot mot mänskligheten i allmänhet och kvinnor i synnerhet.

Slavisk mytologi